Уертесиљас има више значења:

 Уертесиљас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уертесиљас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уертесиљас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уертесиљас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уертесиљас (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику